Bruine galito
 Kuifgalito